La Galera – isola nei pressi di Pantelleria
 La Galera – comune spagnolo
 La Galera – montagna dell'isola d'Elba
 Scoglio La Galera – isolotto della provincia di Siracusa

Pagine correlate 

Galera